Heinrich Weidemann ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Weidemann (Theologe) (1895–1976), deutscher evangelischer Theologe, Landesbischof von Bremen
 Heinrich Weidemann (Filmarchitekt) (1899–1982), deutscher Filmarchitekt